Příjmení Kruml nosí více významných osobností:

 Jan Kruml (* 1935) – český architekt
 Miloš Kruml (* 1946) – český odborný a vědecký pracovník
 Tomáš Kruml (1911–1994) – český stíhací pilot československého, francouzského a Britského královského letectva